Vatra kemijski proces, izgaranje
 Vatra (sastav), virovitička rock-grupa.